Högsten kan avse:
Högsten, Eckerö – en ö i Eckerö kommun, Åland  
Högsten, Gräsö socken – en ö i Norra Roslagen, Östhammars kommun, 
Högsten, Söderhamns kommun - ort i Söderhamns kommun